Port au Port è una piccola comunità rurale canadese sita nella zona occidentale dell'isola di Terranova. Essa è popolata da abitanti di lingua francese locale e di lingua inglese, ciò che la rende una comunità bilingue.

Geografia 
Port-au-Port si trova sull'istmo che collega la parte principale dell'isola di Terranova alla penisola di Port-au-Port a ovest, istmo denominato La Coupée (The Gravels) che fotma la baia di Port-au-Port.  Port-au-Port si trova sulla strada statale di Terranova n. 460, parecchi chilometri a ovest delle città di Stephenville, Kippens e Berry Head.

La località ha anche il nome di "Graviers". La sua popolazione nel 1956 ammontava a 214 abitanti.

Storia 
L'insediamento dei francofoni sulla costa occidentale di Terranova risale ai primi decenni del secolo XIX. La penisola di Port-au-Port faceva parte della Costa francese di Terranova (detta "Costa francese") aperta esclusivamente ai pescatori stagionali, spesso originari di Saint-Malo. L'insediamento permanente era loro vietato, con rischio di espulsione. Nel 1904 la Francia abbandonò i suoi diritti su Terranova. I pescatori rimasero allora sul posto formando le comunità di Port-au-Port, di la Grand'Terre, di Cap-Saint-Georges, Grand Jardin, Petit Jardin, L'Anse-aux-Canards–Maisons-d'Hiver.

Popolamento degli Acadiani 
Tra il 1820 e il 1850, una vaga immigrazione di Acadiani provenienti dall'isola del Capo Bretone si installò nella valle di Codroy, poi nella baia di San Giorgio e infine sulla penisola ove essa fece stirpe grazie ai pescatori che vi si erano stabiliti.

Note 

Port